Див. 
 
Кузнецова Наталія: 
 Кузнецова Наталя Володимирівна (1947-1998) — заслужений майстер спорту СРСР (стрибки у воду).
 Кузнецова Наталія Іванівна (. 1947) — філософ, доктор філософських наук (1998).
 Кузнєцова Наталія Семенівна (. 1954) — радянський працівник вищої школи, правознавець, доктор юридичних наук.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок